BoOzy’ OS i Cristal Klejnot (lub Cristal Klejnot – tytuł oryg. BoOzy’ OS et la Gemme de Cristal lub La Gemme de Cristal – ang.: BoOzy’ OS and the Cristal Gem lub The Cristal Gem) – francuski film animowany wyprodukowany w 2013 roku przez RED 3YE Productions w reżyserii J.K. Arsyn. Film jest adaptacją serii BoOzy’ OS. Premiera filmu odbyła się na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Annecy 14 kwietnia 2013 roku, gdzie zdobył nagrodę.

Fabuła 
BoOzy’ OS, prehistoryczny człowiek,  szuka słynnego „Cristal” Annecy.

Obsada (głosy) 
 J.K. Arsyn – BoOzy’ OS / Mari’ OS / OSmic the Hedgeh’ OS / SkoOlet’ OS / Rob’ OSmic / PoOlet’ OS
 Georges Colazzo – Victor Chai

Ścieżka muzyczna

Odbiór

Nagrody i nominacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Strona oficjalna
 Oficjalny zwiastun filmu (ang.)

Filmy zrealizowane na podstawie seriali telewizyjnych
Filmy animowane z 2013 roku
Francuskie animowane filmy krótkometrażowe
Francuskie filmy przygodowe
Francuskie filmy komediowe
Filmy o dinozaurach